Хорхе Гарбахоса (; род. 19 декабря 1977 года, Торрехон-де-Ардос, Мадрид) — бывший испанский профессиональный баскетболист, последним клубом была «Уникаха», выступал за сборную Испании.

Достижения 
 1995 — чемпион Испании (по юниорам);
 1996 — обладатель Кубка Сапорты (ТАУ);
 1999 — обладатель Кубка Короля (ТАУ);
 2001, 2002 — обладатель Суперкубка Италии («Бенеттон»);
 2002, 2003 — чемпион Италии («Бенеттон»);
 2003 — вошёл в символическую первую пятёрку Евролиги;
 2003, 2004 — обладатель Кубка Италии («Бенеттон»);
 2005 — обладатель Кубка Испании (Уникаха), MVP финала Кубка Испании;
 2006 — победитель чемпионата Испании (Уникаха), MVP финала чемпионата Испании;
 2006 — получил титул «Мистер Европа» итальянским журналом «SuperBasket»;
 многократно играл в «Матчах всех звёзд» Лиг: ACB (Испания) и Lega A (Италия);
 2008 — серебряный призёр Промо Кубка Единой лиги ВТБ

С 1997-го года выступал в сборных Испании (от молодёжной до национальной)
 2001 — бронзовый призёр Чемпионата Европы;
 2003 — серебряный призёр Чемпионата Европы;
 2006 — чемпион мира (средние показатели — 12,6 очка, 5,3 подбора);
 2008 — серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине
 2009 — чемпион Европы (Польша)

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах 

Баскетболисты Испании
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки БК «Бенеттон»
Чемпионы Италии по баскетболу
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки сборной Испании по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу